Cavan bezeichnet:

 Cavan, eine Stadt in Irland
 Cavan (Côtes-d’Armor), eine Gemeinde in der französischen Region Bretagne
 County Cavan, eine Grafschaft in Irland
 Cavan (South Australia), ein Stadtteil von Adelaide (Australien)
 ein Dorf in unmittelbarer Umgebung der kanadischen Stadt Peterborough (Ontario) – ca. 150 km entfernt von Toronto
 eine Rock ’n’ Roll-Band, siehe Crazy Cavan
 einen türkischen Familiennamen
 Cavan (Einheit), ein historisches Gewichts- und Volumenmaß auf den Philippinen

 den Familiennamen folgender Personen:
 Georg Wilhelm Cavan (gest. 1804), Auditeur, preußischer Geheimer Kriegsrat
 Ruth Shonle Cavan (1896–1993), US-amerikanische Soziologin und Kriminologin